Ястребите (Accipiter) са средни по размер дневни грабливи птици от семейство Ястребови (Accipitridae). Имат изразен полов диморфизъм, като женската най-често е по-едра от мъжкия.

Разпространение 
Прелетни птици. Срещат се в Европа (включително България), Азия, Африка, Северна Америка и Южна Америка. В България се срещат следните 3 вида:

 Accipiter brevipes – Късопръст ястреб
 Accipiter gentilis – Голям ястреб (кокошкар)
 Accipiter nisus – Малък ястреб (врабчар)

Начин на живот и хранене 

Хищни птици, основната част от храната им се състои от дребни и средни по размери птици. Малък дял се пада на бозайниците, влечугите и други животни.

Размножаване 
Гнездят най-често по дърветата. Снасят 2-6 яйца. Мъти 28-38 дни предимно женската, въпреки че при някои видове като напр. Големият ястреб и мъжкия взема участие. Малките напускат гнездото след около месец до месец и половина. Годишно отглеждат едно люпило. Те имат силно периферно зрение.

Допълнителни сведения 
На територията на България и трите представителя на рода са защитени.

Списък на видовете